Changling ist mehrdeutig. Es steht für:

 Changling (长岭县), ein Kreis der Stadt Songyuan in der chinesischen Provinz Jilin;
 Changling (Guangshui) (长岭镇), eine Großgemeinde im Kreis Guangshui der Provinz Hubei;
 Changling (Hulan) (长岭镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Hulan der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang;
 Changling (Xi) (长陵乡), eine Gemeinde im Kreis Xi der Stadt Xinyang in der Provinz Henan;
 Changling (Baidi) (长岭村), ein Dorf der Großgemeinde Baidi in der Stadt Chongqing;
 mehrere Mausoleen in China, siehe Changling-Mausoleum.